The Fabulous Johnny Cash — третий студийный альбом Джонни Кэша, вышел в январе 1959 года на лейбле Columbia Records через несколько месяцев после ухода Кэша с лейбла Sun Records. В преддверии выхода альбома, песня «Don't Take Your Guns to Town» была выпущена в качестве сингла и попала на вершину кантри-чарта США, где пробыла шесть недель, а также достигла 32 места в чарте Billboard Hot 100.

В 2002 году Sony Music выпустили переиздание альбома как часть их каталога Legacy Recordings. Это переиздание было оснащено шестью бонус-треками, три из которых до этого не выходили на территории Америки.

Список композиций 
 Все песни написаны Джонни Кэшем, кроме отмеченных.

 «Run Softly, Blue River» — 2:22
 «Frankie's Man, Johnny»  — 2:15
 «That's All Over» (Дик Глэссер) — 1:52
 «The Troubadour» (Синди Уолкер) — 2:15
 «One More Ride» (Боб Нолан) — 1:59
 «That's Enough» (Дороти Котс) — 2:41
 «I Still Miss Someone» (Джонни Кэш, Рой Кэш) — 2:34
 «Don't Take Your Guns to Town» — 3:03
 «I'd Rather Die Young» (Бисли Смит, Билли Вон, Рэнди Вуд) — 2:29
 «Pickin' Time» — 1:58
 «Shepherd of My Heart» (Дженни Лу Карсон) — 2:10
 «Suppertime» (Айра Стэнфил) — 2:50

Бонус-треки 
  «Oh, What a Dream»  — 2:08
 «Mama's Baby» — 2:22
 «Fool's Hall of Fame» (Джерри Фримен, Дэнни Вольф) — 2:10
 «I'll Remember You» — 2:07
 «Cold Shoulder» (Хелен Хьюджинс) — 1:55
 «Walking the Blues» (Джонни Кэш, Роберт Ланн) — 2:12
Песни выделенные жирным шрифтом, не издавались в США до 2002 года.

Участники записи 
 Джонни Кэш — вокал, гитара
 Лютер Перкинс — гитара
 Дон Хелмс — стил-гитара
 Маршал Грант — бас-гитара
 The Jordanaires — бэк-вокал
 Марвин Хьюджес — фортепиано
 Бадди Хармен — ударные на «Suppertime», «Oh, What a Dream», и «I'll Remember You»
 Моррис Палмер — ударные
 Эл Куоглиери — продюсер
 Дон Ло — продюсер
 Билли Альтмен — аннотация
 Дон Ханстейн — фотография
 Сет Фостер — мастеринг
 Марк Уайлдер — мастеринг, микширование
 Хэл Адамс — фото для обложки 
 Стэйси Бойл — исследователь мастер-ленты
 Кей Смит — исследователь мастер-ленты
 Мэтт Келли — исследователь мастер-ленты
 Джефф Джиллетт — дизайн обложки
 Стивен Берковиц — A&R
 Даррен Салмьери — A&R
 Патти Матени — A&R
 Говард Фрицсон — арт-директор
 Ник Шафран — консультант серии

Чарты 
Альбом - Billboard 

Синглы - Billboard

Примечания

Ссылки 
 The Fabulous Johnny Cash на discogs.com

Альбомы Джонни Кэша
Альбомы Columbia Records